«Чингисхан» () — филиппинский исторический фильм 1950 года, снятый режиссёром Мануэлем Конде. Фильм был снят в двух версиях, филиппинской и английской. У каждой версии фильма было своё название.

Сюжет 
Фильм о молодости Темуджина, позже ставшего Чингисханом. Главный герой отважен, мудр, иногда хитёр. Он проходит через сложные испытания, сражаясь против конкурирующих племён за права на землю и борясь за гегемонию в степи. Влюбившись в дочь предводителя вражеского племени и пытаясь восстановить свой разрушенный улус. Его действия ведут к великой победе, прежде чем он вступит на престол.

В ролях 
 Мануэль Конде — Чингисхан
 Эльвира Рейес — Ли Ху
 Индей Джаландони — Бортэ
 Хосе Виллафранка
 Лу Сальвадор — Боорчу
 Дон Дано — Дармо Акоста
 Рик Бустаманте
 Эли Накпил
 Джонни Монтейро
 Андрес Центенера
 Леон Лизарес

Фильм «Чингисхан» считается киноклассикой Филиппин. Фильм получил всемирную известность и был отмечен за технические достижения на международном Венецианском кинофестивале в 1952 году.

Кроме того, фильм был представлен на Эдинбургском кинофестивале 1952 года.

Считался давно утраченным, однако «Чингисхан» был найден в архиве Венецианского кинофестиваля в начале 2018 года, был отреставрирован в цифровом виде в ходе проекта Совета по развитию кинематографии Филиппин (FDCP). Реставрированная лента была показана в сентябре 2018 года на фестивале в Венеции.

Ссылки 
 
  Genghis Khan (1950)

Фильмы о Чингисхане
Фильмы-драмы Филиппин
Исторические фильмы Филиппин
Исторические фильмы о XII веке
Исторические фильмы о XIII веке
Военные фильмы Филиппин
Фильмы на филиппинском языке
Приключенческие фильмы Филиппин
Историко-приключенческие фильмы
Фильмы про Монголию
Фильмы-биографии Филиппин